Períodes històrics:
 El Renaixement fou un moviment cultural europeu que es va desenvolupar entre el  i el segle XVII
 Renaixement italià
 Prerenaixement
 Duecento
 Trecento (anys [mil] tres-cents) 
 Quattrocento (anys mil quatre-cents) o primer renaixement, renaixement primerenc, renaixement inicial, etc.
 Cinquecento (anys mil cinc-cents), al seu torn dividit en:
 Alt Renaixement (entre 1492 i 1527) o renaixement ple, renaixement clàssic, renaixement madur, etc.
 Baix Renaixement, renaixement final o manierisme (des de 1527); encara que a Espanya el Baix Renaixement se sol restringir a l'últim terç del 
 Renaixement nòrdic 
 Renaixement flamenc, resposta al  dels artístes del nord al Renaixement italià
 Renaixement alemany 
 Renaixement francès, moviment cultural i artístic de la França de finals del  fins a principis del  influït pel Renaixement italià 
 Renaixement anglès, moviment cultural i artístic a Anglaterra que data de finals del  i principis de XVI fins a principis del  associae al Renaixement paneuropeu 
 Renaixement polonès 
 Renaixement hispànic introducció de les formes artístiques del Renaixement a la península Ibèrica a la fi del segle XV
. "Altres moviments culturals:"
 Renaixement visigot, regne visigot de Toledo, segle VII 
 Renaixement carolingi, ressorgiment de la cultura clàssica llatina a l'Imperi carolingi a finals del segle VIII i principis del IX 
 Renaixement macedònic (Imperi Romà d'Orient, segles IX al XI)
 Renaixement del segle XII període de canvis polítics, socials i econòmics i de revitalització intel·lectual produït a Europa durant la baixa edat mitjana 
 Renaixement cèltic (Irlanda)
 Renaixement de Harlem (Nova York, Estats Units)
 Renaixement sumeri 

 Religió:
 Renaixement (budisme), al budisme, relacionat amb la reencarnació
 Renaixement (cristianisme) 

 Altres:
 Moviment del Renaixement Serbi (Srpski Pokret Obnove )
 Renaixement (teràpia) per a la integració de la personalitat.
 Renaixement (Torikaeko) novel·la de Kenzaburo Oe.